Ryan Cochrane peut désigner :
 Ryan Cochrane (1983-), un joueur américain de soccer ;
 Ryan Cochrane (1988-), un nageur canadien ;
 Ryan Cochrane (1983-), un céiste canadien.